Kasman ist der Familienname folgender Personen:

 Firdaus Kasman (* 1988), singapurischer Fußballspieler
 Leon Kasman (1905–1984) polnischer Journalist und Politiker
 Nevzat Kasman (1912–2007), Bildhauer
 Sergio Kasman (1920–1944), italienischer Partisan